Kirilow ist der Familienname folgender Personen:

 Angel Kirilow (1943), bulgarischer Radrennfahrer
 Iwan Kirillowitsch Kirilow (1689–1737), russischer Geograph und Kartograph
 Ewgeni Kirilow (* 1945), bulgarischer Politiker
 Rosen Kirilow (* 1973), bulgarischer Fußballspieler und -trainer